Reach (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Reach (Orleans), een single van de Amerikaanse rockband Orleans
 REACH, een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden
 Adam Reach, Engels voetballer
 Halo: Reach, een first-person shooter videospel ontwikkeld door Bungie voor op de Xbox 360
 Reach (2018), Amerikaanse film uit 2018